NGC 5136 (другие обозначения — IC 888, MCG 2-34-15, ZWG 72.70, ARAK 416, IRAS13223+1359, PGC 46905) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5136
Дева (созвездие)